1001 Gaussia – asteroide della fascia principale
Gaussia – genere di piante della famiglia delle Arecacee